Referendum w Grecji w 1924 roku
 Referendum w Grecji w 2015 roku